Левка — топоним. Может означать:

Болгария
 Левка — село в Болгарии.

Греция
 Левка — в античной географии остров у Крита, ныне Куфонисион.

Италия
  — фракция в коммуне Кастриньяно-дель-Капо, в древности — городок Левка или Левки (), в котором находился источник зловонной воды, по преданию бравший начало из тел гигантов, изгнанных Гераклом.

Россия
 Левка (приток Большого Тапа) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Левка (приток Чембара) — река в Пензенской области.
 Малая Левка — река в Пензенской области.

Сирия
 Левке Акте — в античной географии город Латакия.

Турция
 Левке Акте — в античной географии гавань и город в Пропонтиде, на фракийском побережье Мраморного моря, близ Силиври.

Украина
 Левка — в античной географии остров Ахилла в Евксинском Понте.

Другое
 Левка (нимфа) — в древнегреческой мифологии нимфа.

См. также 
 Лефка (значения)